Кайдалово — название населённых пунктов в России:

 Кайдалово — село в Карымском районе Забайкальского края.
 Кайдалово — деревня в Сосновском районе Нижегородской области.